L'édition 2021 du tournoi de tennis de Bogota se déroule du 5 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250. María Camila Osorio Serrano remporte le tournoi en simple, Elixane Lechemia et Ingrid Neel celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
En simple, on note les forfaits de la Française Caroline Garcia, de la Slovène Kaja Juvan, de l'Argentine Nadia Podoroska, de l'Égyptienne Mayar Sherif, de la Serbe Nina Stojanović et de la Roumaine Patricia Maria Țig. Elles sont respectivement remplacées par Leonie Küng, Irina Bara, Sachia Vickery, Viktoriya Tomova, Astra Sharma et Mihaela Buzărnescu.

En double, on note les forfaits des paires Christian/Santamaria et Sorribes Tormo/Podoroska. Elles sont respectivement remplacées par les paires composées de Beatrice Gumulya et Jessy Rompies, et de Emina Bektas et Tara Moore.

Lauréates 
En simple, la Colombienne et invitée María Camila Osorio Serrano remporte son premier titre WTA en s'imposant en finale face à la Slovène et tête de série  Tamara Zidanšek.

En double, Elixane Lechemia et Ingrid Neel remportent leur premier titre en collaboration sur le circuit WTA en disposant en finale des têtes de série  Mihaela Buzărnescu et Anna-Lena Friedsam. Il s'agit de leur premier titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bogota
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2021
Bogota
Sport en Colombie en 2021
Tennis en avril 2021